El término Coleman puede estar vinculado o hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Patronímicos 
Coleman es un apellido de origen inglés y galés, muy común tanto en el Reino Unido como en Irlanda.

Personas de cine, teatro y televisión 
 Charlotte Coleman (1968-2001), actriz británica.
 Dabney Coleman (1932-), actor estadounidense.
 Dominic Coleman, actor británico.
 Gary Coleman (1968–2010), actor estadounidense.
 Jack Coleman (1958-), actor estadounidense.
 Jenna Coleman (1986-), actriz inglesa, antes conocida como Jenna-Louise Coleman.
 Monique Coleman (1980-), actriz estadounidense.
 Noel Coleman (1919–2007), actor inglés.
 Richard Coleman (1930–2008), actor inglés.
 Zendaya Coleman (1996-), actriz, bailarina y cantante estadounidense (más conocida como Zendaya).

Autores de nombres científicos 
 D.C.Coleman, David C. Coleman fl. 1995-
 E.Coleman, Edith Coleman 1874-1951
 J.R.Coleman, James Robert Coleman 1934-
 L.C.Coleman, Leslie Charles Coleman 1887-
 M.Coleman, M. Coleman fl. 2001
 N.Coleman, Nathan Coleman 1825-1887
 R.A.Coleman, Ronald A. Coleman fl. 1995
 Coleman, William Higgins Coleman ?1816-1863

Personas dedicadas a los deportes 
 Clarence "Choo-Choo" Coleman, jugador de béisbol.
 Craig Coleman, rugbista participante en la Liga de rugby australiano.
 Derrick Coleman (1967-), jugador de baloncesto profesional.
 Fred Coleman (1975-), jugador estadounidense de fútbol americano (ya retirado).
 Gerald Coleman, portero estadounidense de hockey sobre hielo.
 Greg Coleman (1954), jugador estadounidense de fútbol americano (ya retirado).
 Jerry Coleman (1924-), jugador de béisbol y locutor de radio.
 Mark Coleman (1964-), peleador estadounidense de artes marciales.
 Norris Coleman, jugador de baloncesto estadounidense.
 Ronnie Coleman (1964-), fisicoculturista estadounidense.
 Sidney Coleman (1964-), futbolista estadounidense.
 Sophie Coleman, triatleta británico.
 Tony Coleman (1945-), futbolista inglés.
 Vince Coleman (1961-), jugador de béisbol estadounidense.

 Personas dedicadas a la política 
 Earl Thomas Coleman (1943), excongresista estadounidense.
 Garnet Coleman, político estadounidense participante de la Cámara de Representantes de Texas.
 Iain Coleman (1958-), exmiembro del Parlamento británico.
 Norm Coleman, político estadounidense.
 Norman Jay Coleman (1827–1911), político y editor (de periódicos) estadounidense.
 Ronald D. Coleman (1941-), político estadounidense.
 Ronnie Coleman (1951-), futbolista estadounidense.
 Terry Coleman, político estadounidense de Georgia.

Personas dedicadas a la música 
 Anthony Coleman, músico estadounidense.
 Cy Coleman (1924–2004), compositor estadounidense y pianista de jazz.
 Edgar Coleman, pianista clásico
 Jaz Coleman (1960–), cantante británico de la banda Killing Joke.
 Lamont Coleman (1974–1999), más conocido como Big L, artista ligado al hip-hop estadounidense.
 Richard Coleman (1963-), guitarrista argentino
 Lisa Coleman (1960-), compositora y músico, miembro de 'The Revolution' y 'Wendy & Lisa'.
 Ornette Coleman, saxofonista de jazz estadounidense.
 Steve Coleman (1956-), saxofonista estadounidense.
 Warren Coleman (1901–1968), barítono estadounidense.

Otros casos de personas con apellido Coleman 
 Alan Coleman, escritor de televisión británico, director y productor.
 Bessie Coleman, primer piloto de aviación de origen afroamericano y primer piloto estadounidense en tener una licencia internacional de piloto.
 Catherine Coleman, astronauta estadounidense.
 David Coleman (1926-), comentarista deportivo inglés. 
 Eliot Coleman (1939-), granjero, autor, investigador y pedagogo estadounidense.
 Elliot D. Coleman (1881-1963), ex-sheriff de Louisiana y ex-guardaespaldas de Huey P. Long, Jr.
 Francis Marion Coleman (1871–1960), pionero organizador de la iglesia y distrito escolar de Keith County, Nebraska.
 George Drumgoole Coleman, arquitecto irlandés.
 Jean Coleman, agente de la S.O.E. en Francia durante la II Guerra Mundial.
 Loren Coleman (1947-), científico estadounidense.
 Mary Sue Coleman (1943-), científico y pedagogo estadounidense.
 Megan Kate Coleman (1985-), reina de belleza sudafricana.
 Phil Coleman, corredor de media y larga distancia estadounidense.
 Priscilla K. Coleman, profesor estadounidense.
 Ron Coleman (1947-), artista inglés.
 Ronald S. Coleman, Tte. General del Cuerpo de Marines de Estados Unidos.
 Sidney Coleman (1937–2007), físico teórico estadounidense.
 Stephen Coleman (1973-), orquestador de cine estadounidense.
 Thomas Coleman (1598–1647), clérigo inglés.
 Vernon Coleman (1946'), escritor inglés.

Toponimia 
 Coleman (Florida)
 Coleman (Georgia)
 Coleman Hawkins
 Coleman Kcaj
 Coleman (Míchigan)
 Coleman (Texas)
 Coleman Trebor
 Coleman (Wisconsin)
 Coleman Seamount, volcán submarino en las islas Salomón

Miscelánea 
 Coleman Company Inc., empresa manufacturera de artículos para camping.
 Medalla Coleman, premio que se entrega en la Liga australiana de fútbol.